Rote Hand steht für:

 Rote Hand (Zeitung), deutsche Wochenzeitung 
 Rote Hand, französische Terrororganisation, siehe La Main Rouge
 Die Rote Hand, deutscher Film von Kurt Meisel (1960)
 Aktion Rote Hand, Aktionsbündnis, siehe Deutsches Bündnis Kindersoldaten
 Rote-Hand-Brief, pharmazeutisches Medium 

Red Hand steht für
 Red Hand Flag of Ulster, siehe Flagge Nordirlands
 Red Hand Commando, paramilitärische Organisation